NWA kan syfta på: 

 NWA – ett tidigare amerikanskt flygbolag. se Northwest Airlines
 N.W.A – en musikgrupp